Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Salzenstein che ha battuto in finale Jeff Morrison 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (primo turno)
 Wayne Black (primo turno)
 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Assente

 James Blake (secondo turno)
 Takao Suzuki (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Mardy Fish (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2001